

Населені пункти та їхні частини
 Пшибишево — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Пшибишево — село в гміні Свенцехова Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Пшибишево — колонія в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки